Александр Николаевич Зубов:
 Граф Зубов, Александр Николаевич (1727—1795) — тайный советник, сенатор, российский государственный деятель.
 Граф Зубов, Александр Николаевич (1797—1875) — полковник русской императорской армии и камергер.